Чемпионат Европы по академической гребле 2014 года проводился в сербском Белграде с 30 мая по 1 июня.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Распределение наград

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата Европы по академической гребле

Чемпионаты Европы по академической гребле
Академическая гребля в Сербии
Академическая гребля
Международные спортивные соревнования в Белграде
Май 2014 года
Июнь 2014 года
Спорт в Сербии в 2014 году